T.S. Eliot, een Amerikaans-Britse schrijver
 George Eliot (pseudoniem van Mary Anne Evans), een Brits schrijfster
 Eliot Vassamillet, een Belgische zanger